Pioner Girl steht für folgende Werke:

 Pioneer Girl: The Annotated Autobiography von Laura Ingalls Wilder
 Pioneer Girl: Growing Up on the Prairie, Biografie über Grace Snyder von Andrea Warren
 Rachel's Journal: The Story of a Pioneer Girl, Novelle von Marissa Moss